UEFA Europa League 2015-16 var den 45. udgave af den næsthøjst rangerende europæiske klubturnering i fodbold, den syvende udgave siden relanceringen af turneringen til UEFA Europa League fra UEFA Cup. 

Finalen bliver spillet på St. Jakob-Park i Basel, Schweiz.

Runder og lodtrækningsdatoer 
Alle lodtrækninger fandt sted i UEFA’s hovedkvarter i Nyon, Schweiz, med mindre andet er angivet.

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde 
Første runde blev spillet den 1. og 3. juli, mens returkampene blev spillet den 8. 10. og 11. juli 2014.

Anden kvalifikationsrunde 
De første kampe blev spillet den 17. juli, mens returkampene blev spillet den 22. og 24. juli 2014.

Tredje kvalifikationsrunde 
De første kampe blev spillet 28. og 29. juli, mens returkampene blev spillet den 4. og 5. august 2015.

Play-off 
De første kampe blev spillet den 18. og 19. august, mens returkampene blev spillet den 25. og 26. august 2015.

Gruppespillet

Lodtrækningne til gruppespillet blev afholdt i Monaco den 28. august 2015. De 48 hold blev fordelt i tolv grupper med fire hold, med den restriktion, at hold fra samme  forening ikke kunne blive trukket til at spille imod hinanden. Holdene blev seedet i fire hold baseret på UEFA's klubkoefficienter.

I hver gruppe spiller holdene imod hverandre hjemme-og-ude i round-robin format. Gruppevinderne og nummer to kvalificerer sig til play-off fasen med 32 hold, og dertil kommer de otte hold med en tredieplads-placering fra gruppespillet. Kampdagene er 17. september, 1. oktober, 22. oktober, 5. november, 26. november og 10. december 2015.

I alt 24 nationale fodboldforbund vil være repræsenteret i gruppespillet. Augsburg, Belenenses, Gabala, Groningen, Midtjylland, Monaco, Sion og Skënderbeu Korçë vil få deres debut-kampe i gruppespillet (Monaco har dog spillet i UEFA Cup gruppespillet). Skënderbeu Korçë er det første hold fra Albanien, der spiller i et gruppespil fra en af EUFA's konkurrencer.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Slutspil 
{{32TeamBracket-2legs-except final
| hold-width      = 170
| nowrap          = yes
| compact         = yes

| RD1             = Sekstendelsfinaler
| RD2             = Ottendedelsfinaler
| RD3             = Kvartfinaler
| RD4             = Semifinaler
| RD5             = Finalen

| RD1-team01      =  Villarreal
| RD1-score01-1   = 1
| RD1-score01-2   = 1
| RD1-score01-agg = 2
| RD1-team02      =  Napoli
| RD1-score02-1   = 0
| RD1-score02-2   = 1
| RD1-score02-agg = 1

| RD1-team03      =  Sporting CP
| RD1-score03-1   = 0
| RD1-score03-2   = 1
| RD1-score03-agg = 1
| RD1-team04      =  Bayer Leverkusen
| RD1-score04-1   = 1
| RD1-score04-2   = 3
| RD1-score04-agg = 4

| RD1-team05      =  Sparta Prague
| RD1-score05-1   = 1
| RD1-score05-2   = 3
| RD1-score05-agg = 4
| RD1-team06      =  Krasnodar
| RD1-score06-1   = 0
| RD1-score06-2   = 0
| RD1-score06-agg = 0

| RD1-team07      =  Galatasaray
| RD1-score07-1   = 1
| RD1-score07-2   = 1
| RD1-score07-agg = 2
| RD1-team08      =  Lazio
| RD1-score08-1   = 1
| RD1-score08-2   = 3
| RD1-score08-agg = 4

| RD1-team09      =  Borussia Dortmund
| RD1-score09-1   = 2
| RD1-score09-2   = 1
| RD1-score09-agg = 3
| RD1-team10      =  Porto
| RD1-score10-1   = 0
| RD1-score10-2   = 0
| RD1-score10-agg = 0

| RD1-team11      =  Fiorentina
| RD1-score11-1   = 1
| RD1-score11-2   = 0
| RD1-score11-agg = 1
| RD1-team12      =  Tottenham Hotspur
| RD1-score12-1   = 1
| RD1-score12-2   = 3
| RD1-score12-agg = 4

| RD1-team13      =  Augsburg
| RD1-score13-1   = 0
| RD1-score13-2   = 0
| RD1-score13-agg = 0
| RD1-team14      =  Liverpool
| RD1-score14-1   = 0
| RD1-score14-2   = 1
| RD1-score14-agg = 1

| RD1-team15      =  Midtjylland
| RD1-score15-1   = 2
| RD1-score15-2   = 1
| RD1-score15-agg = 3
| RD1-team16      =  Manchester United
| RD1-score16-1   = 1
| RD1-score16-2   = 5
| RD1-score16-agg = 6

| RD1-team17      =  Fenerbahçe
| RD1-score17-1   = 2
| RD1-score17-2   = 1
| RD1-score17-agg = 3
| RD1-team18      =  Lokomotiv Moskva
| RD1-score18-1   = 0
| RD1-score18-2   = 1
| RD1-score18-agg = 1

| RD1-team19      =  Sion
| RD1-score19-1   = 1
| RD1-score19-2   = 2
| RD1-score19-agg = 3
| RD1-team20      =  Braga
| RD1-resultat20-1   = 2
| RD1-resultat20-2   = 2
| RD1-resultat20-agg = 4

| RD1-team21      =  Shakhtar Donetsk
| RD1-resultat21-1   = 0
| RD1-resultat21-2   = 3
| RD1-resultat21-agg = 3
| RD1-team22      =  Schalke 04
| RD1-resultat22-1   = 0
| RD1-resultat22-2   = 0
| RD1-resultat22-agg = 0

| RD1-team23      =  Anderlecht (forl)
| RD1-resultat23-1   = 1
| RD1-resultat23-2   = 2
| RD1-resultat23-agg = 3
| RD1-team24      =  Olympiakos
| RD1-resultat24-1   = 0
| RD1-resultat24-2   = 1
| RD1-resultat24-agg = 1

| RD1-team25      =  Marseille
| RD1-resultat25-1   = 0
| RD1-resultat25-2   = 1
| RD1-resultat25-agg = 1
| RD1-team26      =  Athletic Bilbao| RD1-resultat26-1   = 1
| RD1-resultat26-2   = 1
| RD1-resultat26-agg = 2

| RD1-team27      =  Valencia| RD1-resultat27-1   = 6
| RD1-resultat27-2   = 4
| RD1-resultat27-agg = 10
| RD1-team28      =  Rapid Wien
| RD1-resultat28-1   = 0
| RD1-resultat28-2   = 0
| RD1-resultat28-agg = 0

| RD1-team29      =  Saint-Étienne
| RD1-resultat29-1   = 3
| RD1-resultat29-2   = 1
| RD1-resultat29-agg = 4
| RD1-team30      =  Basel (u)
| RD1-resultat30-1   = 2
| RD1-resultat30-2   = 2
| RD1-resultat30-agg = 4

| RD1-team31      =  Sevilla| RD1-resultat31-1   = 3
| RD1-resultat31-2   = 0
| RD1-resultat31-agg = 3
| RD1-team32      =  Molde
| RD1-resultat32-1   = 0
| RD1-resultat32-2   = 1
| RD1-resultat32-agg = 1

| RD2-team01      =  Villarreal| RD2-score01-1   = 2
| RD2-score01-2   = 0
| RD2-score01-agg = 2
| RD2-team02      =  Bayer Leverkusen
| RD2-score02-1   = 0
| RD2-score02-2   = 0
| RD2-score02-agg = 0

| RD2-team03      =  Sparta Prague| RD2-score03-1   = 1
| RD2-score03-2   = 3
| RD2-score03-agg = 4
| RD2-team04      =  Lazio
| RD2-score04-1   = 1
| RD2-score04-2   = 0
| RD2-score04-agg = 1

| RD2-team05      =  Borussia Dortmund| RD2-score05-1   = 3
| RD2-score05-2   = 2
| RD2-score05-agg = 5
| RD2-team06      =  Tottenham Hotspur
| RD2-score06-1   = 0
| RD2-score06-2   = 1
| RD2-score06-agg = 1

| RD2-team07      =  Liverpool| RD2-score07-1   = 2
| RD2-score07-2   = 1
| RD2-score07-agg = 3
| RD2-team08      =  Manchester United
| RD2-score08-1   = 0
| RD2-score08-2   = 1
| RD2-score08-agg = 1

| RD2-team09      =  Fenerbahçe
| RD2-score09-1   = 1
| RD2-score09-2   = 1
| RD2-score09-agg = 2
| RD2-team10      =  Braga| RD2-score10-1   = 0
| RD2-score10-2   = 4
| RD2-score10-agg = 4

| RD2-team11      =  Shakhtar Donetsk| RD2-score11-1   = 3
| RD2-score11-2   = 1
| RD2-score11-agg = 4
| RD2-team12      =  Anderlecht
| RD2-score12-1   = 1
| RD2-score12-2   = 0
| RD2-score12-agg = 1

| RD2-team13      =  Athletic Bilbao (u)
| RD2-score13-1   = 1
| RD2-score13-2   = 1
| RD2-score13-agg = 2
| RD2-team14      =  Valencia
| RD2-score14-1   = 0
| RD2-score14-2   = 2
| RD2-score14-agg = 2

| RD2-team15      =  Basel
| RD2-score15-1   = 0
| RD2-score15-2   = 0
| RD2-score15-agg = 0
| RD2-team16      =  Sevilla| RD2-score16-1   = 0
| RD2-score16-2   = 3
| RD2-score16-agg = 3

| RD3-team01      =  Villarreal| RD3-score01-1   = 2
| RD3-score01-2   = 4
| RD3-score01-agg = 6
| RD3-team02      =  Sparta Prague
| RD3-score02-1   = 1
| RD3-score02-2   = 2
| RD3-score02-agg = 3

| RD3-team03      =  Borussia Dortmund
| RD3-score03-1   = 1
| RD3-score03-2   = 3
| RD3-score03-agg = 4
| RD3-team04      =  Liverpool| RD3-score04-1   = 1
| RD3-score04-2   = 4
| RD3-score04-agg = 5

| RD3-team05      =  Braga
| RD3-score05-1   = 1
| RD3-score05-2   = 0
| RD3-score05-agg = 1
| RD3-team06      =  Shakhtar Donetsk| RD3-score06-1   = 2
| RD3-score06-2   = 4
| RD3-score06-agg = 6

| RD3-team07      =  Athletic Bilbao
| RD3-score07-1   = 1
| RD3-score07-2   = 2
| RD3-score07-agg = 3 
| RD3-team08      =  Sevilla (pen.)
| RD3-score08-1   = 2
| RD3-score08-2   = 1
| RD3-score08-agg = 3 

| RD4-team01      =  Villarreal
| RD4-score01-1   = 1
| RD4-score01-2   = 0
| RD4-score01-agg = 1
| RD4-team02      =  Liverpool| RD4-score02-1   = 0
| RD4-score02-2   = 3
| RD4-score02-agg = 3

| RD4-team03      =  Shakhtar Donetsk
| RD4-score03-1   = 2
| RD4-score03-2   = 1
| RD4-score03-agg = 3
| RD4-team04      =  Sevilla| RD4-score04-1   = 2
| RD4-score04-2   = 3
| RD4-score04-agg = 5

| RD5-team01      =  Liverpool
| RD5-score01     = 1
| RD5-team02      =  Sevilla'| RD5-score02     = 3
}}

 Sekstendedelsfinaler 
Sammendrag

|}

 Kampe Fenerbahçe vandt 3–1 sammenlagt.Tottenham Hotspur vandt 4–1 sammenlagt.Borussia Dortmund vandt 3–0 sammenlagt.Anderlecht vandt 3–1 sammenlagt.Manchester United vandt 6–3 sammenlagt.Sevilla vandt 3–1 sammenlagt.Villarreal vandt 2–1 sammenlagt.4–4 sammenlagt. Basel vandt på reglen om mål på udebane.Valencia vandt 10–0 sammenlagt.Liverpool vandt 1–0 sammenlagt.Sparta Prag vandt 4–0 sammenlagt.Lazio vandt 4–2  sammenlagt.Braga vandt 4–3 sammenlagt.Shakhtar Donetsk vandt 3–0 sammenlagt.Athletic Bilbao vandt 2–1 sammenlagt.Bayer Leverkusen vandt 4–1 sammenlagt.''

Noter

Ottendedelsfinaler 

|}

Kvartfinaler 

|}

Semifinaler

|}

Finalen
Finalen blev spillet den 18. maj 2016 på St. Jakob-Park i Basel, Schweiz.

Referencer

Se også 
 UEFA Champions League 2015-16